Игорь Бурко:
 Бурко, Игорь Васильевич (род. 1988) — белорусский футболист.
 Бурко, Игорь Владимирович (1944—2018) — советский и российский джазовый музыкант, трубач, руководитель коллектива «Уральский диксиленд» (с 1984), народный артист Российской Федерации (2009).